Довтанхажин отар −

География 
Хутор находился на окраине села Банайюрт. 

Ближайшие населённые пункты: Баннайюрт, Ямансу и Барчхойотар.

История 
Название хутора с чеченского означает «хутор Довтанхажи».

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана